Eugénie de Montijo - Spaanse gravin en door haar huwelijk met Napoleon III de laatste keizerin der Fransen
 Eugenia de Montijo (metrostation) - metrostation in Madrid, vernoemd naar bovenstaande gravin